A240 (Groot-Brittannië), een weg in Groot-Brittannië
 A-240 (Rusland), een weg in Rusland